Шавгулі́дзе ( — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Георгій Шавгулідзе (1910—1959) — грузинський актор театру і кіно.
 Шота Шавгулідзе (1915—1963) — грузинський футболіст.

Грузинські прізвища